Николай Лисовский:
 Лисовский, Николай Васильевич (1885—1957) — советский военачальник, генерал-лейтенант, один из красных командармов Гражданской войны.
 Лисовский, Николай Кузьмич (1914—1987) — советский учёный-историк, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Лисовский, Николай Михайлович (1854—1920) — российский библиограф, книговед и педагог.
 Лисовский, Николай Фёдорович (1802—1844) — декабрист, поручик Пензенского пехотного полка; предприниматель.
 Лисовский, Николай Яковлевич (1856—1919) — русский генерал-лейтенант.